Paulus Moreelse (1571-1638) Nederlands kunstschilder te Utrecht.
Johan Moreelse (na 1602-1634) was een Nederlands kunstschilder te Utrecht.
Hendrick Moreelse (1615-1666), burgemeester van Utrecht. 
Moreelse park,  park in de stad Utrecht.

Zie ook 
 Moreels (doorverwijspagina)